El Colegio Franklin Delano Roosevelt, The American School of Lima, es un colegio privado ubicado en Camacho, La Molina, Lima, fundado por familias estadounidenses en la década de 1940, con la intención de proporcionar una educación americana. Recibe su nombre de Franklin Delano Roosevelt, 32.º presidente de los Estados Unidos.

El programa educativo es el de una escuela preparatoria de Estados Unidos. La educación es bilingüe, con cursos obligatorios, tanto en inglés y español. Desde pre-kindergarten hasta el 5º de secundaria la educación es heterogénea.

Historia 

El Colegio Franklin Delano Roosevelt fue fundado en 1946 por residentes estadounidenses en Perú. El programa del colegio es coeducacional, no residencial y se extiende desde primera infancia (3 años) hasta el duodécimo grado (según el modelo estadounidense). El colegio es dirigido por una junta de 12 directores que representan al Instituto Educacional Franklin Delano Roosevelt. El Roosevelt está acreditado por la Southern Association of Colleges and Schools (Asociación Sureña de Colegios y Escuelas) y el Ministerio de Educación del Perú.

El colegio alberga aproximadamente 1239 estudiantes, que incluyen ciudadanos estadounidenses (24%), ciudadanos peruanos (54%), ciudadanos coreanos (5%) y ciudadanos de otros 42 países (17%).

Exalumnos 

 Kina Malpartida Dyson, campeona de boxeo.
 Dionisio Romero Seminario, empresario y economista.
 Andrew Farrell, futbolista.
 Sitka Semsch, diseñadora.
Anahí de Cárdenas, modelo peruana.

Enlaces externos

 Colegio Franklin Delano Roosevelt (en inglés)

Escuelas estadounidenses en el extranjero
Franklin Delano Roosevelt
Colegios internacionales en Perú